Birnerová ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Birnerová (* 1984), tschechische Tennisspielerin
 Hana Birnerová (* 1989), tschechische Tennisspielerin